Johnson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Johnson Township (Clay County, Arkansas)
 Johnson Township (Little River County, Arkansas)
 Johnson Township (Logan County, Arkansas)
 Johnson Township (St. Francis County, Arkansas)
 Johnson Township (Union County, Arkansas)
 Johnson Township (Washington County, Arkansas)
 Johnson Township (Christian County, Illinois)
 Johnson Township (Clark County, Illinois)
 Johnson Township (Clinton County, Indiana)
 Johnson Township (Crawford County, Indiana)
 Johnson Township (Gibson County, Indiana)
 Johnson Township (Knox County, Indiana)
 Johnson Township (LaGrange County, Indiana)
 Johnson Township (LaPorte County, Indiana)
 Johnson Township (Ripley County, Indiana)
 Johnson Township (Scott County, Indiana)
 Johnson Township (Plymouth County, Iowa)
 Johnson Township (Webster County, Iowa)
 Johnson Township (Kansas)
 Johnson Township (Minnesota)
 Johnson Township (Carter County, Missouri)
 Johnson Township (Maries County, Missouri)
 Johnson Township (Oregon County, Missouri)
 Johnson Township (Polk County, Missouri)
 Johnson Township (Ripley County, Missouri)
 Johnson Township (Scotland County, Missouri)
 Johnson Township (Washington County, Missouri)
 Johnson Township (North Dakota)
 Johnson Township (Ohio)
 Johnson Township (Dewey County, Oklahoma)
 Johnson Township (McClain County, Oklahoma)